Яде () — община в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Везермарш. Население составляет 5830 человек (на 31 декабря 2019 года). Занимает площадь 93,56 км². Официальный код — 03 4 61 005.

Административное устройство 
Община Яде состоит из следующих поселений (число жителей на 2012 год):
 Ядеберг (3200)
 Швайбург (750)
 Яде (360)
 Ментцхаузен (335)
 Дикмансхаузен (290)

Резиденция правления находится в Яде.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии